Antonio Soler puede referirse a:

 Antonio Soler y Ramos (1729–1783), compositor español, autor de sonatas, obras para clavecín y obras religiosas.
 Antonio Soler Bou (c. 1800 - 1890), político puertorriqueño de origen español.
 Antonio Soler (1956), escritor español, ganador del Premio Nadal en 2004.
 Antonio Demetrio Soler Lozano (1966), jugador profesional de baloncesto español.
 Antonio Soller (1840 - fecha de fallecimiento desconocida), compositor portugués.